Josh Hamilton – attore statunitense 
Josh Hamilton – giocatore di baseball statunitense